Prorok ist der Familienname folgender Personen:

 Ivo Prorok (* 1969), tschechischer Eishockeyspieler 
 Josef Prorok (* 1987), tschechischer Sprinter
 Pavel Prorok (* 1963), tschechischer Eishockeyspieler 
 Vladimír Prorok (1929–2014), tschechischer Geräteturner und Turntrainer